A Szellemharcosok utalhat a következőkre:

 Szellemharcosok, 1987-es hongkongi film
 Szellemharcosok 2., 1990
 Szellemharcosok 3., 1991
 Szellemharcosok, 2004-es amerikai film
 Szellemharcosok, az Odaát című sorozat egyik epizódja